Учебното портфолио () е набор от материали, които обучаемият е подготвял като доказателство за своите знания, под формата на документи или папки.

Портфолиото може да бъде папка, която да съдържа материали, изготвени от обучаемия, които да бъдат основа за неговото оценяване. To може да включва една или няколко разработки на обучаемия, които да илюстрират създаването на крайния продукт. Например, при писане на есе, портфолиото може да включва развиването на различни идеи, скициране и чернова. Някои преподаватели използват портфолиото като начин за оценяване по време на курса на обучение. Ролята на учителя е да подпомогне разбираемостта. Оценяването на обучаемите е полезно, с цел изясняване доколко е ефективен начинът на преподаване.

Предназначение 
Учебното портфолио е средство, предназначено за обучаемия, с цел да подпомогне неговото развитие. Служи за самооценка (под формата на разсъждения, аргументация, обосновка) на собствения познавателен и творчески труд, базирана на самонаблюдение (рефлексия) на собствената дейност. Това е документ, който:
 позволява да бъде проследено развитието на човек в сферата на образованието;
 води обучаемия през оценяването и отразяването на натрупаните от него знания;
 документира личното израстване и професионално развитие на обучаемия;
 определя влиянието от натрупаните знания, например дали те могат да бъдат приложени на практика.

Неговата дължина може да бъде от около 10 до около 100 страници. Целта на портфолиото е да документира познания в специфични области.

Учебното портфолио често пъти изпълнява две главни цели:

1. Оценки – осигурява директно доказателство за качеството на работа на учещия;

2. Демонстриране на способности – за да помогне на обучавания да покаже своите възможности по отношение на поставената задача.

Използват се два вида портфолио: предварително програмирано и селективно.

Предварително програмираното портфолио съдържа материали, определени от комисията по оценяването, за да се получи отговор на специфични въпроси (например ефективността на обучението, мнението на учащите относно учебния процес, работата на библиотеката и пр.).

Селективното портфолио цели оценяване на постиженията на обучаемите през всичките години в учебното заведение.

Външни препратки 
  www.albion.edu  В статията е представена информация за това, какво е цифрово портфолио, каква е целта му и разясняваща как то може да бъде създадено
  www.ecu.edu.au Самоучител, показващ какво е преподавателско и учебно портфолио. Подробно е разгледан процесът на създаването му, както и много полезни връзки към сайтове по тази тема
  hfosonline.org  На този сайт може да се открие полезна информация, свързана с процеса на планиране и ръководене на разработката на портфолио
  faculty.washington.edu – Електронно Учебно портфолио

Електронно обучение